Flakturm steht für:

 Flakturm, Hochbunker für Flugabwehrkanonen
 Flakturm (Panzer), bei Flugabwehrpanzern
 Flakturm von U-Booten, siehe U-Boot-Klasse XXI #Flaktürme